Патриа́рх Никоди́м (, в миру Никола́е Мунтя́ну, ; 6 декабря 1864, село Пипириг, Австро-Венгрия — 27 февраля 1948, Бухарест) — епископ Румынской православной церкви, Патриарх Румынский.

Биография 
Родился 6 декабря 1865 года в селе Пипириче (Австро-Венгрия) в крестьянской семье.

Окончил духовную школу в городе Тыргу-Нямц (1882), Вениаминовскую семинарию в городе Яссы (1890) и Киевскую духовную академию со степенью кандидат богословия (1885).

1 августа 1894 года принял монашеский постриг, в 1895 году посвящён в сан архидиакона и назначен проповедником при Ясской митрополии. 

С 1896 года иеромонах, экклесиарх митрополичьей кафедры в Яссах, помощник митрополита Иосифа (Наниеску).

В 1898 году возведён в сан архимандрита, административный викарий Ясской митрополии.

С 1902 года помощник епископа Пимена (Джорджеску) в Нижнедунайской епископии.

С 1908 года ректор Галацкой семинарии святого Андрея.

В 1909 году хиротонисан во епископа Бакеульского, викария Митрополии Молдовы, настоятель монастыря святого Спиридона в Яссах.

18 февраля 1912 году назначен епископом Хушским. 3 марта того же года состоялась его интронизация. В этом сане возглавлял делегацию Румынской Церкви на Всероссийском Поместном Соборе 1917—1918 годов, участвовал в двух заседаниях в сентябре 1917 года.

В 1918—1919 годы временно управлял Кишинёвской епархией, затем возвратился в Хушскую епархию.

С 1918 года почётный член Румынской АН, с 1920 года доктор honoris causa богословского факультета Черновицкого университета.

В 1923 году ушёл на покой. Будучи настоятелем Нямецкой лавре, основал духовную школу, больницу, приют, странноприимницу, восстановил типографию, перевёл Библию на молдавский язык и с русского на румынский язык «Библейскую историю» в 6 томах, а также «Толковую Библию» в 12 томах.

В 1936, 1938 и 1944 годы в новом переводе на румынский, выполненном владыкой Никодимом и профессорами богословия Василе Раду и Гала Галактионом, вышло 3 «синодальных издания» Библии.

В январе 1935 года Церковный национальный конгресс Румынии избрал Никодима митрополитом Ясским.

30 июня 1939 года церковный Собор избрал митрополита Ясского Никодима новым Румынским Первосвятителем.

В 1941 году поддержал завоевательный поход Румынской армии совместно с Вермахтом на восток, заявив, что «борьба против большевизма является священной борьбой, борьбой за Бога и его истину с апокалипсическим драконом большевизма».

В 1944 году Патриарх Никодим создал благотворительный фонд помощи пострадавшим во время военных действий священникам и церковнослужителям и открыл два детских дома

25 ноября 1944 г. Патриарх Никодим написал письмо военному министру: «Просим Вас, господин министр, соблаговолить передать господам членам Союзной контрольной комиссии по перемирию нашу горячую благодарность и выражение нашего чувства преданности по отношению к командирам и армии СССР. Да поможет Бог, чтобы это проявление культуры и дружбы освятило будущее взаимоотношение между союзным СССР и свободным Румынским королевством». 

В 1946 году Никодим посетил СССР и беседовал с Патриархом Алексием о противостоянии Ватикану и экуменическому движению.

Скончался от пневмонии 27 февраля 1948 года в Бухаресте. Похоронен в румынском Патриаршем соборе в Бухаресте, рядом с первым Патриархом Румынии Мироном (Кристя).

Сочинения 
 Латино-униатская пропаганда у румын (Молдавии, Валахии и пр.) с половины XIII до настоящих времен // ИР НБУВ. Ф. 304. Д. 1398;
 Cuvântări liturgice. Dumnezeu şi dreptatea lui. Mâna lui Dumnezeu în lumea văzută. Scurtă explicare a Sf. Liturghii şi pomenirea morţilor. Originale şi prelucrări. Măn. Neamţ, 1933;
 Cuvântări, pastorale şi îndemnuri. Măn. Neamţ, 1940;
 Ortodoxia şi crestinismul apusean. Prelucrare după A. P. Lopuhin şi alţii. Bucureşti, 1943 (3-е изд.);
 Ответы на вопросы корреспондентов Советского информбюро / интервью — ответы: Никодим, Патриарх Румынский // Журнал Московской Патриархии. 1946. — № 11. — С. 18-19.
 Ce să crezi şi cum să trăieşti. Iaşi, 1997;
 Creştinul la Sfânta Liturghie. Pregătirea, participarea şi folosul duhovnicesc. Bucureşti, 2001;
 Mica Biblie cu icoane la îndemâna tuturor creştinilor. Bucureşti, 2010.

Переводы 

 După Sergiu, arhiep. de Vladimir. Cuvăntări apologetice asupra adevărurilor fundamental ale religiunii creştine ortodoxe. Bucureşti, 1905;
 După Inocentiu, arhiep. Odessei. Şase cuvăntări despre natură. Bucureşti, 1904;
 Его же. Predici la sărbătorile impărăteşti. Neamt, 1933;
 Его же. Cuvăntări la sărbătorile Maicii Domnului, Duminici. Neamt, 1933;
 Его же. Predici despre căderea lui Adam in păcat, moarte şi inviere. Neamt, 1939;
 Его же. Predici la Postul Mare. Bucureşti, 2005;
 După preotul Grigorie Petrov. Pe urmele lui Hristos. Bucureşti, 1908–1909;
 Viata de seminar. Bucureşti, 1909;
 Stratilatov C., preoful. 26 predici la credinta creştină sau tălcuirea Crezului. Bucuresti, 1912;
 Его же. 23 predici la nădejdea creştină sau lămuririi asupra rugăciunii Tatăl nostru, şi a celor 9 fericiri. Chişinău, 1928;
 Его же. 75 predici catehetice pentru popor. Tălcuirea crezului, Tatăl nostru, 9 Fericiri şi 10 Porunci. Neamt, 1932;
 Un păstor model. Bucureşti, 1918;
 Tolstoi L. Menirea ştiintei şi artei sau: Religia este ştiinta ştiintelor. Neamt, 1932;
 Cetvericov S., prot. Paisie, starejul mănăstini Neamt. Neamt, 1933;
 Farrar F. Viata şi operele Sfintilor Părinti şi invătători ai Biscrcii. Vol. 1–3. Chişinău, 1932–1935;
 Его же. Predici pentru rineretul şcolar. Neamt, 1935;
 Его же. Primele zile ale creştinismului. Part. 1–3. Neamt, 1938;
 Его же. Viata şi operile Sf. Apostol Pavel. Part. 1–3/ Neamt, 1943;
 Его же. Viata lui lisus Hristos. Neamt, 1944–1945. Vol. 1–2;
 Lopuhin A. Istoria biblica. Vechiul Testament. Vol. 1–4/ Bucureşti, 1944–1946.

Примечания

Литература 
 Vasile C. Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu communist. — Bucureşti: Editura Curtea Veche, 2005. — 296 p.
 
 Florin Hostiuc. Patriarhul Nicodim Munteanu, Biserica Ortodoxă Română şi primele ciocniri dintre biserică şi statul comunist // Candela, 2012, an. 22. — nr. 11-12. — p. 26-30.
 
 

Монархисты Румынии
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Епископы Хушские
Митрополиты Молдавские и Буковинские
Патриархи Румынские
Похороненные в Бухаресте